Guatemalteeks voetbalelftal (mannen)
 Guatemalteeks voetbalelftal (vrouwen)